Esto es una página de desambiguación, Las reglas del juego puede referirse a:

 Película estadounidense de 2002 dirigida por Roger Avary, The Rules of Attraction. Conocida en España como Las reglas del juego.
 Serie estadounidense que comenzó a emitirse en 2008, llamada Leverage y en español Las reglas del juego.
 Telenovela brasileña de 2015 emitida por Rede Globo, Reglas del juego (A Regra do Jogo).